"Vama" pode ser as seguintes localidades romenas:
 Vama (Suceava)
 Vama (Satu Mare)
 Vama Buzăului

Desambiguações de topônimos